Лобагай — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области.

География 
Деревня находится в 31 км от центра района.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 271 человек.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Молькинскому муниципальному образованию Усть-Удинского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района